Der Kanton Adour-Gersoise ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt im Arrondissement Mirande und im Département Gers. Der Hauptort ist Riscle.

Geographie 
Der Kanton liegt ganz im Westen des Départements an der Grenze zum Département Hautes-Pyrénées.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Riscle (21 Gemeinden), Aignan (11 Gemeinden) und Plaisance (3 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Riscle und Cannet → Riscle

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 für die Amtszeit 2015–2021 gewann das Gespann Hélène Coomans / Christophe Terrain (Divers droite) bereits im Ersten Wahlgang mit einem Stimmenanteil von 59,97 % (Wahlbeteiligung:66,10 %).

Einzelnachweise 

Adourgersoise